Catherine Day est l'actuelle secrétaire générale de la Commission européenne
 Catherine Day est une actrice française